Die AGIPI Billard Masters 2010 war eine Turnierserie im Dreiband, die zwischen dem 4. Dezember 2009 und dem 28. März 2010 in Schiltigheim, Frankreich ausgetragen wurde. Dabei wurde in drei Phasen gespielt: 1. Qualifikationsrunde; 3. Finale.

Titelverteidiger war der Niederländer Dick Jaspers der im Finale den Belgier Frédéric Caudron mit 50:43 schlug und sich seinen zweiten Titel nach 2009 sicherte. Der Essener Martin Horn kam als einziger deutscher Teilnehmer auf den 6. Platz.

Einen überragenden Einzeldurchschnitt (ED) von 4,166 mit 50 Bällen in 12 Aufnahmen konnte Filipos Kasidokostas erzielen.

Allgemeine Informationen

Preisgeld 

Anmerkungen • *1 Die Boni können nicht kombiniert werden

Qualifikation 

In der Gruppenphase trafen in vier Gruppen je fünf Spieler aufeinander. Die beiden Gruppenersten zogen ins Finale ein. Gespielt wurde im Round Robin-Modus.

Gruppenauslosung

Gruppen A und B 
Gespielt wurde vom 4.–6. Dezember 2009.

Gruppen C und D 
Gespielt wurde vom 29.–31. Januar 2010.

Finale 
Das Finale wurde vom 25.–28. März 2010 im Knock-out-Modus gespielt.

Abschlusstabelle mit Preisgeldvergabe

Einzelnachweise 

2010
Karambolageveranstaltung 2009
Karambolageveranstaltung 2010